Аббревиатура УБТ может означать:
Универсальный пулемёт Березина
Утяжелённые бурильные трубы